Строительство дорог (дорожное строительство) — отрасль строительства, занимающаяся проектированием, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием дорог (автомобильных дорог), подъездных дорог и городских улиц. В это понятие, как правило, входят управление, организация работ и надзор за состоянием дорог, оборудованием и техническими средствами, необходимыми для дорожно-строительных работ.

Дорожно-строительные работы является сложной, трудоёмкой, дорогостоящей деятельностью, даже в самых благоприятных природно-климатических условиях: дорога (автодорога) должна удовлетворять множеству требований по качеству, надёжности, долговечности, пропускной способности, удобству использования и обслуживания и многому другому.
При этом, автомобильная дорога включает в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса, и пространство в пределах установленного габарита.

Проектирование 
Строительству дороги предшествует её проектирование (:en:Highway engineering), при котором учитываются:
 кратчайшее расстояние между крайними пунктами дороги, возможность прокладки дороги вблизи других населённых пунктов или через них,
 необходимость сноса сооружений, мешающих прокладыванию дороги,
 нарушения экологии, архитектурных ансамблей и археологических раскопок (если дорога планируется в старинном городе),
 возможности сократить длину дороги за счёт строительства дамб, мостов, виадуков, путепроводов, тоннелей,
 опасности схождения с близлежащих гор лавин и камнепадов на дорогу,
 препятствия другим линиям коммуникаций,
 общая стоимость строительства и последующей эксплуатации всей дорожной инфраструктуры,
 прогнозируемые доходы и преимущества использования этой дороги.

Проектирование дорог связано с чреватыми большими расходами многочисленными административными согласования и связанными с ними запретами, отказами, тяжбами, взятками и т. п.

Строительство автодорог 

 1-й этап
Подготовка:
 Расчистка будущей дороги от деревьев, посторонних строений, мусора;
 Геодезическая разметка местности и корректировка местоположения будущих объектов строительства;
 Бурение и закачивание через скважины бетона (в случае обнаружения под землёй пустот) и вбивание свай для укрепления грунта при оползнях и плывунах;
 осушение болот, — прокладывание сточных каналов, а под землёй — дренажных труб;
 строительство необходимых мостов, путепроводов, тоннелей, водопропускных труб и других искусственных сооружений на пути сооружаемой трассы, срезание вершин холмов, засыпка низин и оврагов, для уменьшения крутизны спусков и подъёмов, опасных в зимнее время скользким обледенением;
 возведение достаточно высокой насыпи (дамбы) с протоками, проходами и даже проездами под ней);
 укладка на земляное основание последовательных слоёв песка и гравия (или щебня);
 трамбование — уплотнение грунтов.

Стабилизированный грунт:
Дорожное покрытие, довольно стойкое к сезонным изменениям влажности и температуры, получают добавив песка к глине или глины к песку либо применив другую комбинацию местных грунтов.
Портландцемент, смешанный с некоторыми видами грунта, дает покрытие, вполне подходящее для умеренно нагруженных дорог; при подготовке материала для грунтоцементного покрытия грунт полностью размельчают, а затем тщательно смешивают на месте с 6-10 % цемента на глубину 10 см и более, дорожному полотну придают нужную форму и уплотняют его укаткой. На поверхность тонким слоем наносят битум, чтобы предотвратить высыхание до схватывания цемента.
В некоторых местах поверхность дороги экономично укрепляют с помощью битума, тщательно смешав его с имеющимся грунтом на глубину 10-25 см.

Цементно-грунтовой и битумно-грунтовой слои превосходны в качестве основания и подстилающего слоя дорожной одежды.

 2-й этап
Укладывается покрытие: асфальт, бетон или асфальтобетон.

Вынимаются керны, после укладки нового асфальта, для лабораторного анализа качества укладки полотна. 

Строительство грунтовой дороги имеет свои особенности.

 3-й этап
Оборудование автодороги:
 На дороге устанавливаются барьерные ограждения для:
 воспрепятствования выхода на дорогу беспечных пешеходов, домашних/бездомных животных и диких зверей,
 недопущения несанкционированного выезда автомобилей с дороги на тротуар или на газон,
 предотвращения выезда транспортного средства на встречную полосу движения,
 уменьшения ослепления фарами водителей встречных автомобилей.
 Для сохранения от размыва во время дождей (и таяния снега) автомобильная дорога оборудуется железобетонными водосточными желобами, воронками, отливами, огибающими коленами, канализационными люками-решётками (дождеприёмниками), связанными с подземной дренажной системой, обеспечивающей достаточный отвод воды не только от самой дороги, но и от расположенных рядом с ней тротуаров и газонов.
 Устанавливаемые по краям дороги бордюры должны правильно перенаправлять движение сточных вод, способствуя их удалению с дороги.
 Автомагистрали огороживаются, в подавляющем большинстве случаев, специальными заборами, предотвращающими появление диких животных на проезжей части, и оборудованы подземными или надземными переходами для животных.
 Под конец поверх готового автодорожного полотна наносится дорожная разметка, а у автомобильной дороги устанавливаются необходимые дорожные знаки для оптимизации безопасного движения.

Строительство железных дорог 
см. Железная дорога

Используемая техника 

Дорожная техника — различная техника и механизмы, применяемая при строительстве дорог.
 Машины для подготовительных работ (для предварительной подготовки площадки к проведению строительных работ): кусторезы, корчеватели, рыхлители.
 Землеройные машины: бульдозеры, экскаваторы, скреперы.
 Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий: дорожные фрезы, асфальтоукладчики, катки.
 Машины для производства и транспортирования бетонных смесей: бетоносмесители, автобетоносмесители, автоцементовозы, бетононасосы.
 Дробильно-сортировочное оборудование: дробильные машины (дробилки), сортировочные машины (грохоты).
 Грузоподъёмные машины: подъёмные краны, подъёмные установки, погрузчики.
 Машины для строительства искусственных сооружений (оборудование для свайных работ и пр.): паровые молоты, дизель-молоты, вибромолоты, вибропогружатели.
 Машины для очистки дорог: снегоуборочные машины, тротуароуборочные машины.

Холодный ресайклинг — технология укрепления (стабилизации) грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемых в результате дробления асфальтобетонного лома (ФАЛа), различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге. Машины для ресайклинга были разработаны несколько лет назад путём соответствующей модернизации дорожных фрез и машин для стабилизации грунта.

 материалы
 Георешётка#В автодорожном строительстве
 Базальтовое волокно#В строительстве
 Композитная арматура#Применение

История 
Наиболее древние дороги относятся к IV тысячелетию до н. э. (дорога у шумерского города Ур в Месопотамии, дорога рядом с городом Гластонбери и дорога Свит-Трек в Англии).

В государствах древнего мира строительство дорог имело очень большое значение из-за необходимости осуществлять завоевательные походы и организовывать торговлю. Так, в составе ассирийской армии имелись специальные подразделения, занимавшиеся строительством мостов и выравниванием дорог для боевых колесниц. В Ахеменидской империи при Дарии I (522—486 до н. э.) была построена царская дорога из Эфеса в Сарды и Сузы длиной 2,6 тыс. км.
Во время правления основателя китайской династии Цинь — Цинь Шихуана (221—210 до н. э.) — сеть дорог общей длиной 7,5 тыс. км опоясывала страну; дороги были шириной 15 метров с тремя полосами, причём, центральная полоса предназначалась для императора.

Наиболее развитая сеть дорог сложилась в Древнем Риме — к IV веку до н. э. общая длина римских дорог (с учётом грунтовых и гравийных) составила 300 тыс. км. Ширина римских дорог составляла обычно около 3,5 м, дороги также имели пятислойные дорожные одежды толщиной до 1 м; иногда дороги оборудовались колеёй для повозок, рядом с мощёной частью дороги располагались грунтовые тропы для вьючного и верхового транспорта. Дороги прокладывались длинными прямыми участками — римляне старались не строить объездных дорог, поэтому получались достаточно крутые подъёмы; на повороте дорогу расширяли в два раза, поскольку римские двухосные повозки не имели поворачивающейся передней оси. На римских дорогах стояли мильные камни или миллиарии — цилиндрические каменные столбы высотой 1,5—4 м и диаметром 50—80 см, на которых указывалось расстояние до Рима и имя императора.
Дороги сыграли роль в падении Западной Римской империи, облегчив вторжение варваров на территорию Рима.

Дорожный трест (см. трест) — появились в Англии в XVII веке (первый создан в 1706 году), для строительства хороших дорог и взимания платы с проезжающих. К XIX веку в Англии появилось 1100 трестов, построивших 36,8 тыс. км дорог. «Бунты Ребекки» в Кармартеншире в 1839—1844 гг. привели к распаду системы дорожных трестов.

В мире

В России 

 Автомобильные дороги России
 Федеральное дорожное агентство
 Служба дорожной инспекции и организации движения
 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

 Дорожные войска России
 Федеральное агентство специального строительства

См. также 
 Дорожная одежда
 Строительно-дорожные машины
 Дорожные работы
 Мостостроение

Комментарии

Примечания

Литература 
 Антонов А. М. и др. Дорожное строительство. Организация, планирование, управление. М., 1981
 Кизима С. С. Технология строительства автомобильных дорог. Киев, 1985
 Владимир Бойко, Владимир Картопольцев, Владимир Ефименко, Александр Кадесников, Василий Музалев Исторические очерки строительства дорог и мостов

Ссылки 
 Перечень нормативной документации для проектирования автомобильных дорог в России

Автодороги
Строительство